Mein Leopold steht für:

 Mein Leopold (Bühnenstück), Bühnenstück von Adolph L’Arronge (1873)
 Mein Leopold (1913), deutscher Film von Heinrich Bolten-Baeckers
 Mein Leopold (1919), deutscher Film von Heinrich Bolten-Baeckers 
 Mein Leopold (1924), deutscher Film von Heinrich Bolten-Baeckers
 Mein Leopold (1931), deutscher Film von Hans Steinhoff
 Mein Leopold, Originaltitel von Ein Herz bleibt allein, deutscher Film von Géza von Bolváry (1955) 
 Mein Leopold (1987), DDR-Fernsehfilm von Wolfgang Münstermann